Mossmann est un patronyme d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1942), auteur, illustrateur et instituteur français ;
  (1941–2015), auteur-compositeur-interprète allemand ;
 Xavier Mossmann (1821–1893), journaliste, archiviste et bibliothécaire alsacien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme alsacien